Bilär, srednjovjekovni grad u Povolškoj Bugarskoj (danas Tatarstan, Rusija), postojao od 10. do 13. stoljeća
 Bilär (pleme), pleme Povolških Bugara